

Geografia 
Stati Uniti d'America
 Kansas City – città del Missouri
 Kansas City – città del Kansas
 Area metropolitana di Kansas City – area metropolitana tra Missouri e Kansas, formata dalle due città sopra citate e da altri centri minori

Altro 
 Standard Kansas City – standard di immagazzinamento dei dati su nastro magnetico
 Kansas City – brano musicale degli anni cinquanta, scritto da Jerry Leiber and Mike Stoller, portato al successo da Wilbert Harrison e reinterpretato da molti altri artisti
 Kansas City – film di Robert Altman del 1996